Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 года во II-м дивизионе — спортивное соревнование по хоккею с шайбой под эгидой ИИХФ, которое проходило весной 2017 года в двух группах: А и В. По итогам турнира в группе А, который проходил с 3 по 9 апреля в румынском городе Галац, команда Румынии, занявшая первое место, получила право играть в первом дивизионе чемпионата мира 2018 года, а команда Испании, занявшая последнее место, перешла в группу B. По итогам турнира в группе В, который проходил с 4 по 10 апреля в крупнейшем городе Новой Зеландии Окленде, команда Китая, занявшая первое место, вышла в группу A, а команда Турции, занявшая последнее место, перешла в третий дивизион чемпионата мира 2018 года.

Выборы места проведения 

На получение права проведения соревнования было подано 5 заявок. Рейкьявик (Исландия), Белград/Нови-Сад (Сербия) и Галац (Румыния) претендовали на проведение турнира группы А, а Окленд (Новая Зеландия) и Анкара (Турция) выставили кандидатуру на проведение турнира группы В. Окончательное решение о месте проведения турниров было принято на конгрессе ИИХФ в Москве во время проведения чемпионата мира по хоккею.

Участвующие команды 
В чемпионате примут участие 12 национальных команд — пять из Европы, четыре из Азии, две из Океании и одна из Северной Америки. Сборная Турции пришла из третьего дивизиона, а сборная Румынии опустилась из первого дивизиона, остальные — с прошлогоднего турнира второго дивизиона.

Группа А

Группа В

Судьи 
ИИХФ утвердила 8 главных и 14 линейных судей для обслуживания матчей второго дивизиона чемпионата мира по хоккею с шайбой 2017 года. 
В каждой группе участвовали по 4 главных и по 7 линейных судей

Группа А второго дивизиона чемпионата мира по хоккею с шайбой 2017 года

Главные судьи
  Ааро Бреннаре
  Андреа Москен
  Андрей Шрубок
  Рамон Стеркенс

Линейные судьи
  Лодевейк Беелен
  Маркус Эберль
  Бенас Якшис
  Стиан Лёснеслёккен
  Иштван Мате
  Левенте Шико-Силард
  Владимир Ефремов

Группа B второго дивизиона чемпионата мира по хоккею с шайбой 2017 года

Главные судьи
  Крис де Веердт
  Скотт Фергюсон
  Кэндзи Косака
  Гинтс Звиедритис

Линейные судьи
  Чхэ, Ён Чжин
  Джастин Корнелл
  Тайлер Хаслемор
  Эдвард Ховард
  Николас Ли
  Фредерик Моннайе
  Сотаро Ямагути

Группа А

Таблица

Результаты 

Время местное (UTC+3).

Группа В

Таблица

Результаты 

Время местное (UTC+12).

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Хоккей
Хоккей
Хоккей
2
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Румынии
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Новой Зеландии
Хоккей
Хоккей
Хоккей
Хоккей